Серге́й Влади́мирович Александро́вский:
 Александровский, Сергей Владимирович (род. 1976) — российский управленец, генеральный директор ПАО «Аэрофлот».
 Александровский, Сергей Владимирович (1919—2005) — советский и российский учёный-строитель, доктор технических наук, профессор, почётный член Российской академии архитектуры и строительных наук, участник Великой Отечественной войны.